Johann Friedrich Lobstein ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Lobstein (Mediziner, 1736) (der Ältere; 1736–1784), deutscher Chirurg und Anatom
 Johann Friedrich Lobstein (Mediziner, 1777) (der Jüngere, auch Jean Georges Chrétien Fréderic Martin Lobstein; 1777–1835), deutscher Pathologe und Anatom
 Johann Friedrich Lobstein (Theologe) (1808–1855) war ein Schweizer reformierter Pfarrer